Robert Hobart peut faire référence à :

 Robert Hobart, le  comte de Buckinghamshire
 Robert Hobart, un homme politique
 Sir Robert Hampden Hobart,  Baronnet (1915–1988) of the Baronnet Hobart